Údolí ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Údolí (Margarethenthal), Ortsteil von Nekoř, Okres Ústí nad Orlicí
 Údolí (Niederthal), Ortsteil von Nové Hrady, Okres České Budějovice
 Údolí (Gerstein), Ortsteil von Horní Krupá, Okres Havlíčkův Brod
 Údolí (Audol), Ortsteil von Obrataň, Okres Pelhřimov
 Údolí (Zech), Ortsteil von Loket, Okres Sokolov
 Údolí (Frýdlant) (Jäckelsthal), Grundsiedlungseinheit von Frýdlant, Okres Liberec
 Údolí (Thalhäuser), Grundsiedlungseinheit von Srní, Okres Klatovy